Ро́сси () — распространённая итальянская фамилия.

Известные носители 
 Росси, Агнелу (1913—1995) — бразильский кардинал.
 Росси, Агустин (род. 1959) — аргентинский политик, министр обороны страны.
 Росси, Агустин Даниэль (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Росси, Азария де (1513—1578) — итальянский учёный, основатель исторической критики.
 Росси, Алекс Сандро (род. 1968) — бразильский футболист.
 Росси, Александр (род. 1991) — американский автогонщик.
 Росси, Александр Карлович (1816—1846) — русский архитектор.
 
 Росси, Альберт (род. 1931) — американский гребной рулевой.
 Росси, Альдо (1931—1997) — итальянский архитектор.
 Росси, Антонио (род. 1968) — итальянский гребец на каноэ.
 Росси, Бруно (1905—1993) — итальянский астрофизик и исследователь в области физики элементарных частиц.
 Росси, Валентино (род. 1979) — итальянский мотогонщик.
 Росси, Васко (род. 1952) — итальянский музыкант.
 Росси, Винченцо де (1525—1587) — итальянский скульптор периода маньеризма.
 Росси, Гаэтано (1774—1855) — итальянский либреттист.
 Росси, Делио (род. 1960) — итальянский футбольный тренер.
 Росси, Деррик (род. 1980) — американский боксёр.
 Росси, Джессика (род. 1992) — итальянский стрелок.
 
 Росси, Джованни — итальянский художник конца XVII — первой половины XVIII веков.
 Росси, Джованни Бернард (1742—1831) — итальянский ориенталист, профессор.
 Росси, Джованни Гаэтано (1828—1886) — итальянский композитор.
 Росси, Джованни Франческо — итальянский скульптор XVII века.
 Росси, Джузеппе (род. 1987) — итальянский футболист.
 Росси, Диего (род. 1998) — уругвайский футболист.
 Росси, Доменико  (1657—1737) — швейцарский архитектор, работал в Венеции.
 Росси, Жак (1909—2004) — польско-французский коммунист, заключённый ГУЛАГа.
 Росси, Жан-Батист (псевдоним — Себастьян Жапризо; 1931—2003) — французский писатель, киносценарист и кинорежиссёр.
 Росси, Ив (род. 1959) — швейцарский лётчик и изобретатель.
 Росси, Иван Хавьер (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Росси, Игнатий Петрович (чаще — Россий; 1765—1814) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Росси, Иньяцио (1706—1780) — скульптор-декоратор итальянского барокко. Работал в Санкт-Петербурге.
 Росси, Карл Иванович (1775—1849) — русский архитектор итальянского происхождения.
 Росси, Карло (род. 1960) — итальянский шахматист.
 Росси, Клаудия (Вероника Кожикова; род. 1983) — словацкая порноактриса и эротическая модель.
 Росси, Лауро (1810—1885) — итальянский композитор.
 Росси, Луи (н.д.) — швейцарский шоссейный велогонщик.
 
 Росси, Лукас (род. 1985) — аргентинский хоккеист на траве.
 Росси, Мариана (род. 1979) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Росси, Марио (1897—1961) — итальянский архитектор.
 Росси, Марио (1902—1992) — итальянский дирижёр.
 Росси, Мариярозария (род. 1972) — итальянский политик.
 
 Росси, Марсилио (1916—1942) — итальянский легкоатлет.
 Росси, Микеланджело (1601/1602 — 1656) — итальянский композитор, скрипач и органист.
 Росси, Нестор (1925—2007) — аргентинский футболист, тренер.
 Росси, Опилио (1910—2004) — итальянский кардинал.
 Росси, Оскар (1930—2012) — аргентинский футболист.
 Росси, Паоло (1956—2020) — итальянский футболист.
 Росси, Пеллегрино (1787—1848) — юрист, экономист, политический деятель Папского государства.
 Росси, Пьетро (1738—1804) — итальянский энтомолог.
 Росси, Пьетро де (1760 — после 1811 года) — архитектор итальянского происхождения.
 Росси, Раффаэле Карло (1876—1948) — итальянский кардинал.
 Росси, Саломоне (1570—1630) — итальянский композитор и музыкант.
 Росси, Себастьяно (род. 1964) — итальянский футболист.
 Росси, Серджо (1935—2020) — итальянский дизайнер обуви.
 Росси, Тео (род. 1975) — американский актёр.
 Росси, Тино (1907—1983) — французский артист.
 Росси, Фаусто (род. 1990) — итальянский футболист.
 
 Росси, Франческо (род. 1991) — итальянский футболист.
 Росси, Фрэнсис (род. 1949) — британский рок-музыкант.
 
 
 Росси, Эрнесто (1827—1896) — итальянский театральный актёр.

Составные фамилии 
 Росси-Лемени, Никола (1920—1991) — итальянский оперный артист.
 Росси Чаваррия, Хорхе (1922—2006) — коста-риканский политик, вице-президент страны (1970—1974).
 Элеонора Росси Драго (1925—2007) — итальянская актриса.

См. также 
 Улица Зодчего Росси — улица в Петербурге, названная в честь архитектора Карла Росси.
 Коларосси
 Россиус
 Росситто

Примечания